Impressions bezeichnet:

 The Impressions, US-amerikanische R&B-Gesangsgruppe der 1960er Jahre
 Impressions (Aardvark-Jazz-Orchestra-Album), Jazzalbum des Aardvark Jazz Orchestra (2014)
 Impressions (John-Coltrane-Album), Jazzalbum von John Coltrane (1963)

Siehe auch:
 Impression